В радио — сверхдлинные волны.
 В психиатрии — синдром дефицита внимания и гиперактивности.
 В политике — Содружество демократического выбора.
 В экономике — стоимость денег во времени.
 В химии — синтетические душистые вещества.